Une arbalète peut faire référence à :

Instruments 

 Une arbalète, une arme de trait ;
 Une arbalète, une arme à sandows utilisée en chasse sous-marine ;
 Une arbalète, un instrument de mesure d'angle.

Véhicules 

 L'Arbalète, un contre-torpilleur français en service entre 1903 et 1919 ;
 L'Arbalète, un train Trans-Europ-Express (TEE) créé en 1957 pour relier Paris à Zurich, via Troyes, Belfort, Mulhouse et Bâle.

Culture 

 L'Arbalète, une maison d'édition fondée en 1941 près de Lyon, aujourd'hui propriété des éditions Gallimard ;
 L'Arbalète, un film français de Sergio Gobbi réalisé en 1984 ;
 L'Arbalète, un bimensuel satirique illustré, publié par La Tribune de Lausanne,  – Noël 1917,  totalisant .